

Personnalités 

 Anne Givaudan (née en 1951), écrivain française New Age ;
 Claude Givaudan (1938-1988), galeriste, éditeur et producteur franco-suisse ;
 Léon Givaudan (1875-1936), cofondateur d'entreprises ;
 Xavier Givaudan (1867-1966), cofondateur d'entreprises.

Entreprises et institutions 
 Givaudan, entreprise suisse de production d’arômes, de parfums et d’ingrédients actifs cosmétiques ;
 Stade Paul-Givaudan, stade de football de la ville de Gap, dans les Hautes-Alpes, en France.